Le championnat de Belgique de football 1976-1977 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour. Le nombre de participants ne changera plus pendant trois décennies.

Le tenant du titre, le Club de Bruges, conserve les lauriers nationaux devant le Sporting Anderlechtois, les deux équipes marquant exactement le même nombre de points que la saison précédente. Le podium est complété par le Standard de Liège, qui termine trois points derrière Anderlecht.

En bas de classement, les deux places de relégables échoient au FC Malines et à l'AS Ostende, qui sont relégués en deuxième division. Pour l'équipe ostendaiss, c'est une relégation définitive, le club étant absorbé par son voisin, le VG Ostende, quatre ans plus tard.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, c'est un de moins que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 François Van Der Elst (R. SC Anderlechtois) avec 21 goals. Il est le  belge différent à obtenir cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 21 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : Club Bruges KV ()
 Neuvième équipe à remporter quatre titres de champion de Belgique
  pour la province de Flandre-Occidentale.

Admission et relégation 
Les deux derniers, le KV Malines et l'AS Ostende sont relégués en Division 2. Ils sont remplacés par le K Boom FC, champion de deuxième division, et la R. AA Louviéroise, vainqueur du tour final.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1